Cracker, argot anglès per a pirata informàtic
 Cracker petita galeta plana, seca i salada de llarga conservació, més petita que el knäckebröd
 Cracker giny pirotècnic que fa un soroll particular